Апшер () — название двух округов в США:

* Апшер — округ Западной Виргинии.
 Апшер — округ Техаса.